Krasnopillja (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs und war bis Juli 2020 das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons Krasnopillja in der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 8300 Einwohnern (2014).

Die 1640 gegründete Ortschaft besitzt seit 1956 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Geographie 
Krasnopillja liegt am linken Ufer des Syrowatka (), eines 58 km langen Nebenflusses des Psel an der Regionalstraße P 45 und der Territorialstraße T-19-01 40 km östlich vom Oblastzentrum Sumy.

Gemeinde 
Am 23. Dezember 2016 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Krasnopillja (). Zu dieser zählen noch die Siedlung städtischen Typs Uhrojidy, die 21 Dörfer Chwojne (), Chmeliwka (), Dumiwka (), Haponiwka (), Hlybne (), Jassenok (), Losowe (), Martschenky (), Mychajliwka (), Moskowe (), Naumiwka (), Nowodmytriwka (), Okip (), Ossojiwka (), Petruschiwak (), Samotojiwka (), Taratuntyne (), Tschernetschtschyna (), Wessele (), Woropaj () und Wydniwka () sowie die Ansiedlung Mychajliwske ().

Persönlichkeiten 
 Leonid Uschkalow (1956–2019), Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Essayist
 Walentyna Semerenko (* 1986), Biathletin
 Wita Semerenko (* 1986), Biathletin

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Sumy
Gegründet 1640